Saviit bezeichnet:
 Saviit (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saviit (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland